Nedenstående tabel er en liste af film, produceret i Danmark eller hvor der tales det danske sprog i filmen fra 2010'erne. For en alfabetisk liste over alle danske film der i øjeblikket er på Wikipedia se :Kategori:Film fra Danmark. For danske film fra andre årtier se "Film i Danmark-boksen" nedenfor.

Eksterne henvisninger 
 Danske film på Internet Movie Database

2010'erne